Демилль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Демилль, Вильям (1878—1955) — американский кинорежиссёр немого кино.
 Демилль, Кэтрин (урождённая Кэтрин Пола Лестер; 1911—1995) — американская актриса канадского происхождения.
 Демилль, Сесил Блаунт (1881—1959) — американский кинорежиссёр и продюсер.